Фикрет Мамедов ():
  (род. 1956) — азербайджанский актёр.
 Мамедов, Фикрет Фаррух оглы (род. 1955) — азербайджанский политический и государственный деятель.